Danaher steht für:
 Danaher Corporation, einen US-amerikanischen Großkonzern
 Danaher (Fluss), einen Fluss in Montana (USA)

Danaher ist der Familienname folgender Personen:
 John A. Danaher (1899–1990), einen US-amerikanischen Politiker
 Phil Danaher (* 1965), irischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Danaer